В 2003 году проходил 55-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Итоги сезона 
Валентино Росси выиграл свой 3-й чемпионат MotoGP в 2003 году, победив в 9 гонках, особо отличившись победой в Филипп Айленде, где Росси получил 10-секундное пенальти за обгон под желтыми флагами и перекрыл его, выиграв гонку с более чем 10 секундным запасом. Honda и Росси не смогли достигнуть договоренности о новом контракте, и в конце сезона было объявлено, что Валентино покидает Honda. Затем Росси сообщил, что уходит в Yamaha, и Джереми Берджесс (его гоночный инженер) переходит вместе с ним.

Дайдзиро Като умер на первой гонке сезона на Судзуке. Он потерял контроль над мотоциклом и врезался в заграждающий трассу барьер на большой скорости. Его сердце удалось запустить медикам трассы, но он умер через 2 недели, не выходя из комы. Было очень много споров по поводу того, что в гонке не был показан красный флаг, обеспечивший бы возможность убрать Като с трассы максимально осторожно. После этого происшествия Судзука была убрана из календаря MotoGP.
Новичками MotoGP в этом году стали Ники Хэйден (лучший новичок), Трой Бейлисс и Колин Эдвардс. Также появился новый конструктор: Ducati и сразу же в первый год после возвращения занял второе место в кубке конструкторов после Honda и перед Yamaha.

Гран-при

MotoGP 

 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

Положение в Кубке конструкторов MotoGP

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам